La Angostura kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 La Angostura (strömfåra),

Mexiko 

 La Angostura, Chihuahua, 
 La Angostura, Vista Hermosa, 
 La Angostura, Pánuco, 
 La Angostura, Guerrero, 
 La Angostura, Atoyac, 
 La Angostura, Zitácuaro, 
 La Angostura, Acuitzio, 
 La Angostura, Durango, 
 La Angostura, Puebla, Guadalupe, 
 La Angostura, Buenavista, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar